Nietupa bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Nietupa (Krynki), Dorf der Gmina Krynki in der Woiwodschaft Podlachien
 Nietupa-Kolonia, Dorf der Gmina Krynki in der Woiwodschaft Podlachien

 Nietupa (Świsłocz), Zufluss der Swislatsch (pl. Świsłocz) in der Woiwodschaft Podlachien